Восходящий — название населённых пунктов в России:

 Восходящий — посёлок в Ленинск-Кузнецком районе Кемеровской области.
 Восходящий — посёлок в Ташлинском районе Оренбургской области.